Il singolare del Family Circle Cup 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Martina Navrátilová era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Nataša Zvereva.

Steffi Graf hanno battuto in finale 6–1, 6–1 Nataša Zvereva.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Family Circle Cup 1989